Ква́нтовая струна́ — в теории струн бесконечно тонкие одномерные объекты длиной в 10−35 м, колебания которых воспроизводят всё многообразие элементарных частиц. Характер колебаний струны задаёт свойства материи, такие как электрический заряд и масса.

Определения 

Квантовая струна может быть определена несколькими равнозначными способами:
 Координатное определение: пространственная кривая общего положения, с каждой точкой которой связан квантовый гармонический осциллятор. С точки зрения динамики при движении заметает двумерную поверхность общего вида.
 Алгебро-геометрическое определение: алгебраическая кривая общего вида, с допустимыми на ней математическими структурами.
 Теоретико-полевое определение: мультилокальный квантовый функционал , являющийся функцией каждой точки струны, который в гильбертовом пространстве струнных возбуждений является суперпозицией всех возможных конфигураций струн.
 Геометрически-полевое определение: непараметризованная точка общего положения в пространстве всех физических конфигураций струн, то есть не зависящих от системы координат (пространство петель).

Типы струн 
Существуют струны, у которых есть концы, их называют открытыми, и у которых концов нет, их называют замкнутыми. В случае, если Φ зависит только от бозонных переменных, то струна является бозонной. Если Φ зависит только от фермионных переменных, то фермионной. Если и от бозонных, и от фермионных, при условии суперсимметрии, то суперсимметричной или суперструной. Если требование суперсимметрии частично невыполнимо, то гетеротической.На языке определения 1 это, соответственно, бозонные и фермионные осцилляторы. Струны могут быть как ориентированными (стрелка внутри), так и неориентированными.

Главной особенностью квантовых струн является то, что они «живут» в критической или подкритической размерности пространства, в отличие от классических струн. Бозонная струна − в D=26, а фермионная и суперструна − в D=10, для известных моделей гетеротических струн критическая размерность также равна 10. Это является следствием устранения нефизических состояний, так называемых дýхов из спектра струны во время процедуры квантования и известно как «Теорема об отсутствии духов».

Взаимодействия 
Квантовые струны довольно сложным образом взаимодействуют друг с другом, так как являются нелокальными, более точно мультилокальными объектами. Однако с точки зрения изменения их формы (топологии) допустимы лишь 5 элементарных локальных актов, согласующихся с физическими принципами:
 Открытая струна (с концами) может разорваться в точке на 2 открытые струны.
 Замкнутая струна (без концов) может сойтись во внутренней точке касания и расщепиться на 2 замкнутые струны.
 Замкнутая струна может разорваться в точке и стать открытой.
 В точке касания 2 открытые струны могут обменяться сегментами.
 Открытая струна может потерять сегмент в виде замкнутой струны, через внутреннюю точку касания.

Все точки взаимодействия являются «тройными» точками, которые при малом шевелении дают все 5 вышеописанных перестроек. Обратные процессы добавляют ещё 5 элементарных локальных актов взаимодействия.

Для суперструн из-за разных условий на бозонные и фермионные переменные приходится добавлять в «тройную» точку дополнительные поля, чтобы не нарушить суперсимметрию. (см. литературу в примечании и список литературы в статье Теория струн)

Многие исследователи полагают, что на основе моделей струн и суперструн удастся построить всю низкоэнергетическую физику нашего мира.

Примечание 
 И.Арефьева, И. Волович, ТиМ физика, т. 67, 2, 1986
 Kaku M. Introduction to the Field Theory of Strings. WS, Singapore, 1985

См. также 
 Брана
 Теория бозонных струн
 Теория струн
 Теория суперструн
 М-теория (теория бран)

Примечания

Литература 
 См. список в соответствующем разделе статьи «Теория струн».

Теория струн